Astronomia:
 Constel·lació del Fènix, constel·lació del sud
 Cúmul del Fènix, cúmul de galàxies a la Constel·lació del Fènix
 Biografies:
 Fènix de Tebes, militar de Tebes
 Fènix de Ténedos, militar al servei d'algun diàdocs
 Fènix de Colofó, poeta iàmbic grec
 Literatura:
Èric i l'Exèrcit del Fènix (2006), novel·la autobiogràfica d'Èric Bertrans i Martínez
 Miscel·lània
 Fénix (automòbil), automòbil projectat el 1903 a Barcelona per Domingo Támaro
 Fènix (cotxe), cotxe ecològic (2004) ideat per Josep Mora
 Fènix (Creta), ciutat a la costa sud de Creta
 Mitologia:
 Fènix (ocell)
 Fènix (fill d'Agenor), heroi grec, fill d'Agènor i de Telefaassa
 Fènix (fill d'Amíntor), heroi, fill d'Amíntor i de Cleobule o d'Hipodamia, segons la variant